Hirschhof bezeichnet:

 Hirschhof, einige zusammenhängende Hofanlagen im Berliner Bezirk Pankow

 Hirschhof (Aalen), Hof im zentralen Stadtteil von Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hirschhof (Frankenhardt), Weiler der Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hirschhof (Holzheim am Forst), Weiler der Gemeinde Holzheim am Forst, Landkreis Regensburg, Bayern
 Hirschhof (Rieden), Einöde des Marktes Rieden, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hirschhof (Velden), Einöde des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Hirschhof (Wört), Weiler der Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hirschenhof